A Segunda Liga da Federação Bósnia e Herzegovina  é uma liga de futebol da Bósnia e Herzegovina. Este nível é organizado em quatro grupos diferentes: Sjever (Norte), Centar (Centro), Jug (Sul) e Zapad (Oeste).

Este é o segundo nível do futebol na Federação e o terceiro nível do futebol no país. Duas equipes são promovidas à Primeira Liga - FBiH no final da temporada, enquanto as últimas equipes (dependendo da liga e do número de ligas inferiores) são rebaixadas para as ligas cantonais (Primeira Liga do Cantão de Tuzla, Primeira Liga do Cantão de Posavina, Liga do Cantão de Sarajevo, Liga do Cantão de Zenica-Doboj, Liga do Cantão de Bosnian Podrinje, Liga Intercantonal Cantão 10/Cantão da Herzegovina Ocidental, Liga do Cantão de Hercegovina-Neretva, Primeira Liga Central Cantão da Bosna e Liga do Cantão de Una-Sana).

Clubes participantes em 20/21 
Sul:

Norte:

Oeste 1:

Oeste 2:

Centro:

Campeões